Quinzano d'Oglio – comune della provincia di Brescia
 Quinzano – frazione di Verona
 Quinzano San Pietro – frazione di Sumirago in provincia di Varese
 Quinzano – frazione di Langhirano in provincia di Parma
 Quinzano – frazione di Loiano in provincia di Bologna
 Quinzano – frazione di Force in provincia di Ascoli Piceno